Джо́шуа Гра́нвилл Ле́онард (; ) — американский актёр, ставший известным после роли в фильме ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Биографические сведения 
Джошуа Леонард родился 17 июня 1975 года в Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса. Леонард провел некоторое время в Сиэтле и Лондоне, где он развил интерес к фотографии, прежде чем поселиться в Нью- Йорке в возрасте 19 лет. Он начал актёрскую карьеру в 1999 году, исполнив роли в фильмах «The Blur of Insanity» и «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В 2005 году Леонард дебютировал в качестве режиссёра и сценариста, сняв короткометражную ленту «The Youth in Us». В 2009 году, за главную роль в фильме «И смех, и грех», он стал победителем в категории «Лучший актёр года» (совместно с Марком Дюплисом) на Международном кинофестивале в Хихоне.

С 24 мая 2015 года женат на актрисе Элисон Пилл. 19 ноября 2016 года у пары родилась девочка Уайлдер Грейс Леонард (англ. Wilder Grace Leonard).

Избранная фильмография

Примечания 

Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии